Парламент Кении (, ) — законодательный орган Кении. По результатам конституционного референдума 2010 года состоит из двух палат: Национальной ассамблеи и Сената. До того парламент Кении был однопалатным.

История 
Первым законодательным органом Кении стал Законодательный Совет (, сокр. LEGCO), организованный Британской Колониальной Администрацией в Протекторате Кения в 1907 году. Он представлял собой однопалатный совет, разделённый на две части: с одной стороны, членов назначенная колониальной администрацией с главным министром в качестве спикера, и фермерских общин, с другой. Африканское населения было представлено назначенным губернатором представителя.

В 1957 были избраны первые представители со стороны Африканского населения, которые не имели права голоса. После независимости страны, в 1963 был образован первый в республике двухпалатный парламент, проработавший лишь до 1966.

В 1966 году Сенат и Палату представителей объединили в единый орган - Национальную ассамблею. Кения, после 1967 года, стала де-факто однопартийным государством, где роль парламента была существенно снижена. Это было официально принято парламентом в 1981 году.

Во время 4 срока президента Даниеля арап Мои, в конституцию были приняты поправки, позволяющие стране вернутся к политическому плюрализму. Эти поправки дали доступ оппозиционным партиям, объединившимся в альянс, возможность свергнуть правящую партию на президентских выборах 2002 года.

В 2001 году был организован Комиссия по Пересмотру Конституции Кении. Комиссии была поставлена задача, гарантировать мир, национальное единство, целостность и создание демократической государственной системы. Комиссией и Президентом Мваи Кибаки был подготовлен проект конституции, названный "Проект Бомас" в честь одноимённого деревни Бомас, где и проводился референдум. Но данный проект был отвергнут народом на Кенийском конституционном референдуме в 2005 году большинство проголосовало против поправок. 

Политики, агитировавшие выступать против проекта новой конституции, образовали Оранжевое демократическое движение. В ходе выборов в 2007 году случился политический кризис, вызванный проигрышем Оранжевого демократического движения. После мирного урегулирования конфликта, сформированному коалиционному правительству предстала задача отрегулировать конституционный вопрос.

По итогам конституционного референдума 2010 года, была принята новая конституция, в котором было учреждено о создании двухпалатного парламента.

Парламент Кении 11-го созыва 

Первые после принятия новой конституции выборы прошли 4 марта 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Парламента Кении. 

Кения
Политика Кении